

Geografia 
 Kreis  – suddivisione amministrativa della Germania
 Kreis  – suddivisione amministrativa della Svizzera
 Reichskreis  – associazione regionale di diversi principati nel Sacro Romano Impero

Persone
Jason Kreis  – allenatore di calcio e calciatore statunitense